Іоанн Куркуас (900 — до 953) — державний та військовий діяч Візантійської імперії
 Іоанн Куркуас (катепан) († 1010) — державний та військовий діяч Візантійської імперії
 Іоанн Куркуас (магістр) († 971) — військовий діяч Візантійської імперії